Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі Катерину Макарову і Олену Весніну з рахунком 6–4, 3–6, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
2014 у тенісі